Bairin-ji (jap. ) ist der Name mehrerer japanischer Tempel. Einige davon sind:
 der Bairin-ji in Ibaraki, Präfektur Osaka, siehe: Bairin-ji (Ibaraki),
 der Bairin-ji in Kurume, Präfektur Fukuoka, siehe: Bairin-ji (Kurume),
 der Bairin-ji in dem Tokioter Stadtbezirk Taitō, siehe: Bairin-ji (Taitō).